Les expressions « être imaginaire » ou « être légendaire » peuvent faire référence à :
 une créature légendaire ;
 un personnage de fiction.

Voir aussi 

 
 Animal imaginaire
 Divinité
 Peuple mythologique